Burni Kera kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Kera (berg i Indonesien, lat 4,49, long 97,26), Aceh, 
 Burni Kera (berg i Indonesien, lat 4,54, long 97,12), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar